Niemcy:
 Philippsthal – dzielnica gminy Nuthetal w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Potsdam-Mittelmark
 Philippsthal (Werra) – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Hersfeld-Royenburg

Osoby:
 Arno Philippsthal – niemiecki lekarz